Federico de Roberto (Nàpols, 16 de gener de 1861 - Catania, 26 de juliol de 1927) fou un escriptor italià, un dels més importants representants del verisme, influí en autors com Leonardo Sciascia i Tomasi di Lampedusa, la novel·la del qual El gattopardo segueix en diversos aspectes l'obra mestra de De Roberto Els virreis.

Referències 

Escriptors italians del segle XXI
Escriptors italians del segle XX
Novel·listes napolitans
Morts a Catània
Escriptors italians en italià
Escriptors de la Campània